Majuba steht für:
 (1321) Majuba, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Majuba (Film), ein südafrikanischer Spielfilm des Regisseurs David Millin aus dem Jahr 1968
 Majuba Hill, Hügel bei Volksrust in Südafrika
 Schlacht am Majuba Hill, 1881 in Südafrika geschlagene Schlacht, Sieg der Buren gegen die Briten